Albert Fränkel (1848-1916) – medico tedesco
 Albert Fränkel (1864-1938) – medico tedesco
 David ben Naphtali Fränkel – rabbino talmudista tedesco
 Hermann Fränkel – filologo classico tedesco naturalizzato statunitense
 Max Fränkel – storico, filologo classico ed epigrafista tedesco
 Purrel Fränkel – calciatore surinamese
 Wolfgang Bernhard Fränkel – medico e scrittore tedesco

Pagine correlate
 Frankel
 Fraenkel